Matti Pauna, švedski hokejist, * 16. februar 1960, Sundsvall.

Pauna je vso kariero igral v švedski ligi, za klube Timrå IK, MoDo Hockey, IF Björklöven, Malmö IF Redhawks, IK Pantern in Limhamn Limeburners HC. V sezonah 1986/87 ,s klubom IF Björklöven, in 1991/92, s klubom Malmö IF, je osvojil naslov švedskega državnega prvaka. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene zlate in srebrne medalje, skupno pa odigral 76 tekem.

Statistika kariere

|-
| Timrå IK
| Švedska 2. liga
| 76/77
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 77/78
|
| 14
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 78
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska 2. liga
| 78/79
|
| 23
| 16
| 11
| 27
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska 2. liga
| 79/80
|
| 24
| 12
| 18
| 30
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 80
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 80/81
|
| 27
| 3
| 5
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 81/82
|
| 35
| 9
| 9
| 18
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska 2. liga
| 82/83
|
| 30
| 14
| 25
| 39
|
| 4
|
| 4
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 83/84
|
| 35
| 10
| 14
| 24
|
| 8
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 84/85
|
| 35
| 11
| 19
| 30
|
| 16
|
| 3
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 9
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 85/86
|
| 33
| 15
| 15
| 30
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 86/87
|
| 34
| 10
| 20
| 30
|
| 16
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 9
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 87/88
|
| 40
| 8
| 21
| 29
|
| 14
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 32
| 23
| 43
| 66
|
| 14
|
| 13
| 5
| 13
| 18
|
| 4
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 33
| 12
| 19
| 31
|
| 14
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 38
| 14
| 21
| 35
|
| 12
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 27
| 3
| 15
| 18
|
| 10
|
| 9
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 33
| 3
| 12
| 15
|
| 32
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| IK Pantern
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 4
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Pantern
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
| 11
| 0
| 5
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Limhamn Limeburners HC
| Švedska 3. liga
| 98/99
|
| 9
| 5
| 6
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Limhamn Limeburners HC
| Švedska 2. liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 564
| bgcolor="#7FFF00" | 182
| bgcolor="#7FFF00" | 288
| bgcolor="#7FFF00" | 470
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 248
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 57
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 18
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Timrå IK
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti IF Björklöven
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti IK Pantern
Hokejisti Limhamn Limeburners HC